Achira bezeichnet:

 Indisches Blumenrohr
 das islamische Jenseits ( al-āḫira), siehe Jenseits#Islam